Il singolare del torneo di tennis Ciutat de Barcelona 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Albert Portas che ha battuto in finale Albert Montañés 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Luis Horna (primo turno)
 Rubén Ramírez Hidalgo (quarti di finale)
 Albert Portas (Campione)
 Albert Montañés (finale)

 Óscar Hernández (quarti di finale)
 Galo Blanco (semifinali)
 Federico Browne (quarti di finale)
 Marc López (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ciutat de Barcelona 2003